Исин может означать:
 Исин — городской уезд городского округа Уси провинции Цзянсу (Китай).
 Исин — древний город в центральной части Нижней Месопотамии.
 исин — малораспространённое сокращение от искусственный интеллект.

 См. также 
Исин Сиси — радикальные сторонники императора в Японии периода бакумацу.